Amalia de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (Madrid, 12 de octubre de 1834-Múnich, 27 de agosto de 1905) fue una infanta de España, hija del infante español Francisco de Paula de Borbón, nieta y bisnieta del rey Carlos IV de España, sobrina del rey Fernando VII, prima y cuñada de la reina Isabel II, tía del rey Alfonso XII y de la infanta María de la Paz de Borbón, de quien también fue suegra.

Biografía 
Nació durante la regencia de su tía, la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Fue bautizada el mismo día de su nacimiento, por la tarde, siendo sus padrinos sus tíos abuelos, el rey de los franceses Luis Felipe I y su esposa, María Amelia de Borbón-Dos Sicilias.Era la undécima y última hija del infante Francisco de Paula de Borbón y de su primera esposa, la princesa napolitana Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias. Era la nieta, por vía paterna, del rey Carlos IV de España y de María Luisa de Parma; por vía materna era nieta del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de la infanta española María Isabel de Borbón, hija de Carlos IV de España. Consecuentemente, Amalia y sus hermanos eran tanto nietos como bisnietos de Carlos IV y María Luisa de Parma. Perdió a su madre con 10 años.

Sus hermanas, Isabel Fernanda, Luisa Teresa y Josefina Fernanda, fueron muy conocidas en su época por sus matrimonios y devaneos amorosos. Su hermano mayor, Francisco de Asís de Borbón, se casó con su prima carnal, la reina Isabel II de España, mientras que otro hermano, Enrique, fue un conocido masón y liberal de su época. Otra hermana, María Cristina, se casó con el infante Sebastián Gabriel de Borbón.

Matrimonio y descendencia 
El 25 de agosto de 1856, día de San Luis, santo patrón de Francia pero también de Baviera, Amalia contrajo matrimonio con el príncipe alemán Adalberto de Baviera, hijo del rey Luis I. Fue el primero de tres matrimonios sucesivos entre un miembro de la familia real española y la casa real bávara.

La pareja tuvo cinco hijos:

Luis Fernando (1859-1949), príncipe de Baviera, fue también un conocido médico. Contrajo matrimonio con la infanta María de la Paz de Borbón; tuvieron descendencia.
Alfonso María (1862-1933), príncipe de Baviera. Se casó la princesa francesa Luisa de Orleans y tuvo descendencia.
María Isabel (1863-1924), princesa de Baviera. Se casó con el Tomás de Saboya, duque de Génova; tuvo sucesión.
Elvira Alejandra (1868-1943), princesa de Baviera. Se casó con el conde checo Rodolfo von Wrbna-Kaunitz-Reitberg-Questenberg; tuvieron descendencia.
Clara Eugenia (1874-1941), princesa de Baviera, fue una hábil pintora. No se casó ni tuvo hijos.

Amalia enviudó en 1875 y no volvió a casarse. Falleció en 1905, en Múnich.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña Amalia de Borbón.
 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña Amalia de Borbón, princesa Adalberto de Baviera.

Órdenes 

 12 de octubre de 1834: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
 Dama de la Orden de Santa Isabel ().
 Dama de honor de la Orden de Teresa (Reino de Baviera).

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón en España
Infantas de España de gracia
Princesas de Baviera por matrimonio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden de Santa Isabel
Damas de honor de la Orden de Teresa
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Múnich